Aba se poate referi la:
Aba, Fejér – localitate în Ungaria
Aba, Nigeria – localitate în Nigeria